Церковь недомудреца (англ. Church of the SubGenius) — американская пародийная религия. Она учит комплексной системе убеждений, сосредоточенной вокруг Дж. Р. «Боба» Доббса, якобы продавца из 1950-х, который почитается последователями как пророк. Руководители организации разработали подробные рассказы о Доббсе и его связях с различными богами. Их центральное божество, Иегова 1, сопровождается другими богами, взятыми из древней мифологии и популярной художественной литературы. Книги организации описывают Великий заговор, который стремится промыть человечеству мозги и угнетать последователей Доббса. В этой литературе организация представляет собой смесь из культурных отсылок к тщательно разработанной совокупности источников.

История 
Ивэн Стэнг, основавший Церковь недомудреца в 1970-х, служит в качестве своего рода высокопоставленного лидера и публициста. Он имитировал действия других религиозных лидеров, используя тактику глушения культуры в попытке подорвать авторитет более известных вероисповеданий. Лидеры организации учат своих последователей избегать господствующего в мире торгашеского духа и веры в абсолютные истины. Сообщество считает, что качество «Немощь» (англ. Slack) имеет первостепенное значение — оно нигде чётко не определяется, но его достижение предполагает недопущение напряжённой работы и приятие отдыха.

Число последователей данной религии неизвестно, хотя послания организации нашли благожелательный приём среди студентов и деятелей искусства США. Общину часто сравнивают с дискордианизмом; две идеологии во многих отношениях схожи, но имеют и чёткие отличия. Журналисты обычно считают эту организацию хорошо продуманной шуткой, однако некоторые учёные полагают, что это серьёзная система глубоко укоренившихся убеждений.

См. также 

 Невидимый розовый единорог
 Пастафарианство
 Миссионерская церковь копимизма
 Разумное падение
 Чайник Рассела
 Дискордианизм
 Боконизм

Примечания

Литература 
Книги
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Газеты и журналы

Ссылки 
 Официальный сайт

Религиозные пародии
Религии НЛО